Makowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Makowicz (* 1940), polnischer Jazzpianist
 Bartosz Makowicz (* 1981), polnischer Jurist und Hochschullehrer